Olaszország
Masera, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében
Maserà di Padova, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében